Лонь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Лонь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Лонь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна